Jméno a příjmení Jaroslav Horák má více nositelů:

 Jaroslav Horák (herec) (* 1949) – český herec (postava Carla Carlsona ze seriálu Simpsonovi)
 Jaroslav Horák (fotbalista) (1901–1961) – český fotbalista
 Jaroslav Horák (hudebník) – český hudebník, člen České filharmonie, spolupracovník Františka Pošty
 Jaroslav Horák (poslanec) – český a československý politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Jaroslav Horák (senátor 1932–1935) – meziválečný československý politik, senátor za živnostenskou stranu v letech 1932–1935
 Jaroslav Horák (senátor 1996–2004) – český politik, senátor za volební obvod Mělník v letech 1996–2004
 Jaroslav Horák (šlechtitel) (1922–1994) – šlechtitel a průkopník československého vinohradnictví a vinařství
 Jaroslav Horák (trenér) (* 1962) – bývalý český fotbalový trenér (mj. reprezentace do 19 let)